Drehmomentwandler bezeichnet:
 ein Getriebe im Allgemeinen
 Drehmomentwandler (hydrodynamisch) im Speziellen